Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2012/2013 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Whistler 1 grudnia 2012 roku, a zakończył się 23 stycznia 2013 roku w Winterbergu. Zwycięzcami Pucharu Interkontynentalnego wśród mężczyzn i kobiet zostali Niemcy Alexander Gassner i Katharina Heinz.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Wyniki mężczyzn
 Wyniki kobiet

2012 w skeletonie
2013 w skeletonie
Zawody skeletonowe